Delpini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (mort en 1828), pantomimiste et directeur de théâtre italien ;
 Mario Delpini (1951-), évêque italien.

Zoologie 
 , espèce de fourmi du genre .

Patronyme italien